«Тиррелл Рэйсинг» ( или ) — спортивная команда, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1, основанная конструктором и инженером Кеном Тирреллом в 1958 году. Наибольших успехов команда достигла в начале 1970-х, когда Джеки Стюарт принёс команде два чемпионских титула. После ухода Стюарта Tyrrell так и не смогла достигнуть прежних высот, хотя и продолжала выигрывать гонки на протяжении 1970-х и в начале 1980-х, принеся последнюю победу знаменитому Cosworth DFV в Детройте в  году. В  году команда была куплена концерном British American Tobacco, став основой для нового проекта под названием BAR (Бритиш Америкен Рейсинг). Последний сезон под названием Тиррелл команда провела в 1998 году. В  году компания Honda Motor Co купила BAR и переименовала её в Honda Racing. Под этим названием команда просуществовала до конца сезона-2008.
В начале  года, после объявления об уходе компании Honda из чемпионата, Росс Браун, управляющий директор Honda F1, купил активы команды за символическую плату в 1 фунт. Новый сезон экс-Honda начала с английской лицензией и новым именем — Brawn GP. Результатом дебюта стали 8 выигранных гонок и чемпионские титулы в личном и командном зачётах. 16 ноября 2009 года Mercedes Benz купил контрольный пакет акций Brawn, переименовав её в Mercedes GP.

История

Младшие Формулы (1958—1967) 
Tyrrell Racing была основана в 1958 году как команда Формулы 3 молодым гонщиком и конструктором Кеном Тирреллом. Однако Кен быстро понял, что едва ли сможет добиться за рулём серьёзных успехов — а вот стоять на командном мостике ему нравилось всё больше. И окончательно повесив шлем на гвоздь, в 1959 году Тиррелл начал работать над машиной для Формулы Junior, используя для этого гараж за собственным домом в Суррее. На протяжении 1960-х годов, команда Тиррелла быстро перемещалась через сито младших формул, дав путёвку в гоночный мир Джону Сертису и Жаки Иксу. Но самый известный союз был образован в 1963 году, когда Тиррелл подписал контракт с талантливым новичком Джеки Стюартом.

Следующим шагом был дебют в Формуле 2, где успех не заставил себя ждать. Команда «дядюшки Кена» на протяжении 1965, 1966 и 1967 годов удерживала статус лидера. Тогда же Тиррелл подписала сделку с командой Матра об использовании её шасси в Формуле 2.

Формула-1 (1968—1998)

1960-е 
Основная статья Матра (команда Формулы-1)

При поддержке компаний  и Ford, Тиррелл смог реализовать свою мечту и в 1968 году вывести команду на старт Чемпионата Мира, одновременно став руководителем Matra International — совместного предприятия команды Tyrrell и французского концерна «Матра». Новый болид, Matra MS10, в руках Стюарта сразу стал серьёзным соперником. Изюминкой «Mатры» стали изготовленные из композитных материалов топливные баки, облегчившие конструкцию машины на 15 кг по сравнению с конкурентами, но при этом сделав её значительно надежнее. FIA резко критиковала эти баки, назвав их потенциально опасными, и объявила, что в 1970 году они будут под запретом. Но до этого времени у «Матры» было два сезона, чтобы добиться успеха.

В сезоне  «Матра» отказалась от идеи дебюта заводской команды и решила сосредоточить свои усилия на совместном с Тирреллом предприятии. В новом сезоне Джеки Стюарт на доработанной машине с теми же композитными топливными баками не знал себе равных, уверенно финишировав первым в общем зачете чемпионата мира. Титул Стюарта стал первым, выигранным на французском шасси, и единственным, который был выигран на шасси, построенном непосредственно на территории Франции. Это было выдающимся достижением для команды, дебют которой произошёл только в прошлом сезоне.

1970-е 
В 1970-м Тирреллу пришлось отправиться в свободное плавание. «Матра» вступила в союз с компанией Simca, дочерним предприятием Chrysler, а Кен по-прежнему имел контракт с его оппонентом — Ford (Cosworth). Матра поставила условие, что будет поставлять шасси команде Тиррелла только в комплекте со своим мотором V12. Но новые двигатели Матры сильно уступали проверенному Cosworth DFV, и Кену пришлось разорвать сотрудничество с французской фирмой. Кроме того, спонсирующая Тиррелла , в свою очередь, была тесно связана с Renault и не хотела иметь ничего общего с Simca. У Тиррелла было мало выбора, кроме как купить надёжный, но не самый быстрый  в качестве временного решения, перед постройкой собственного шасси.

В то время, как Стюарт большую часть сезона-1970 пытался совладать с далеко не совершенным болидом «Марч», в гараже за домом самого Тиррелла в Суррее, усилиями Дерека Гарднера рождался Tyrrell 001. Эта модель вошла в историю, как первая в Формуле-1, на который были применены углепластиковые элементы. Они применялись в данной модели для облегчения и усиления носового обтекателя.

Дебют новой машины состоялся на Гран-при Канады. Хотя, автомобиль, построенный по образу и подобию , был готов ещё к предыдущему этапу в Монце, команда сочла, что шасси слишком «сырое», и дебют пришлось отложить до заокеанского этапа. Первая же квалификация принесла Стюарту поул, и хотя в гонке он сошёл из-за проблем со ступицей колеса, новая машина показала свой огромный потенциал. Уже в следующем сезоне Джеки на почти идентичном Tyrrell 003 не знал себе равных, выиграв чемпионский титул, и на пару с Франсуа Севером заработав для команды Кубок конструкторов. Сезон , Стюарт и команда закончили на вторых местах в чемпионате, во многом из-за того, что Джеки пришлось пропустить несколько гонок из-за язвы желудка, но сезон-1973 он начал уже в полной боевой готовности. Новый Tyrrell 006, вышел на редкость удачным, и уже к середине сезон фактически гарантировал Стюарту и команде титул. Трагедия произошла на практике Гран-при США, в Уоткинс Глене: Север опасно приблизился к краю трассы на входе в поворот, и машина, подскочив на кочке, потеряла управление и врезалась в ограждение. Пилот погиб сразу. Стюарт, который решил покинуть гонки ещё в апреле, отказался выходить на старт и тем самым подарил Кубок Конструкторов команде Lotus. После этих событий Tyrrell так и не смогла повторить свои достижения.

Несмотря на это, команда оставалась на протяжении 1970-х довольно серьёзным соперником. Наиболее значимым достижением стал дубль, принесённый Джоди Шектером и Патриком Депайе, на Гран-при Швеции 1976 года. Победа, была одержана на одном из самых необычных автомобилей, какие видела Формула-1: в основе шестиколесного Tyrrell P34, созданного главным конструктором команды Дереком Гарднером, лежала идея снижения лобового сопротивления и уменьшения возмущенности потока воздуха. Точку в истории этого необычного автомобиля, поставила фирма Goodyear, отказавшись производить столь малые шины только для одной команды. А вскоре FIA, запретила конструкции с числом колес больше четырёх.

1980-е 

В  году, с приходом турбодвигателей, в Формуле 1 началась новая эпоха. Знаменитый атмосферный Cosworth DFV, не знавший соперников долгие годы, неожиданно оказался не у дел. В связи с плохим финансированием (Кен никогда не умел и не любил искать спонсоров), команда была вынуждена до последнего использовать Cosworth, в то время, как все команды перешли на турбонаддув. И хотя на большинстве автодромов атмосферный двигатель уступал турбонаддуву, временами Tyrrell оказывал бой более богатым соперникам. Так произошло и на Гран-при Детройта 1983 года: на улицах городской трассы в Детройте, DFV чувствовал себя отменно. Победа Микеле Альборето стала последней в славной истории как классического Ford Cosworth DFV, так и команды Tyrrell.

Скандал 1984 года 
Тиррелл была дисквалифицирована из сезона  года.

Это было вызвано несоответствием минимальной массы машины разрешённой (в попытке компенсировать низкую мощность мотора по сравнению с турбомоторами, используемыми такими командами, как Брэбем и Уильямс). Тиррелл вышла за допустимые FIA границы (по версии ассоциации, на последнем пит-стопе в бак засыпались свинцовые шарики, чтобы после слива топлива машина могла без помех пройти процедуру взвешивания). При этом неопровержимых доказательств нарушения правил не было. Более того, свинцовые шарики были однажды обнаружены в разбившейся в Детройте машине Штефана Беллофа, не успевшего посетить боксы.

Тем не менее, международная комиссия подтвердила первоначальное решение: Tyrrell был исключен из чемпионата. Также команде было запрещено участвовать в последних 3 гонках сезона, и, вместе с тем, на неё налагался штраф от FISA.
Исключение Tyrrell означало, что команда лишалась всех очков за сезон, а с ними, соответственно, и денег за место в Кубке Конструкторов, что вело к огромным расходам на следующий сезон.

Это событие стало отзвуком «войны» FISA и FOCA и вынудило команду стать одной из последних, приобретших контракт на поставку турбомоторов у Рено в конце 1985 года.

1990-е 

В начале 1990-х финансовое положение Тyrrell стало плачевным. И конечно, отсутствие спонсоров не могло не сказаться на результатах. Некоторый подъём наметился в команде после прихода конструктора Харви Постлтуэйта, разработавшего знаменитый Tyrrell 019 с приподнятым носовым обтекателем, который быстро стал в Формуле-1 обязательным элементом. Несмотря на не самый мощный мотор Ford, Жан Алези смог финишировал вторым в США и Монако. В 1991 году команде удалось заполучить нового спонсора — компанию Braun — и договориться с Хондой о поставках двигателей. Результатом этого сотрудничества стало второе место Стефано Модены на Гран-при Канады. Тем не менее, команда медленно опускалась вниз. И в начале 1998 года Кен Тиррелл продал команду концерну British American Tobacco, который искал платформу для создания собственной команды (British American Racing). Последней гонкой в истории Тиррелла стал Гран-при Японии 1998, где Рикардо Россет не прошёл квалификацию, а его напарник по команде Тораносукэ Такаги сошёл на 28 круге после столкновения с Эстебаном Туэро на Минарди.

Наследие 
Своеобразным наследником Тиррелла является победительница сезона  — Brawn GP, являющаяся потомком Тиррелла, через своих предшественников, Honda Racing и БАР. При выборе названия для новой команды Росс Браун рассматривал возможность присвоить команде имя «Тиррелл». Хотя БАР купила в своё время всё имущество Тиррелла, большинство машин и оборудования было продано Полу Стоддарту, владельцу команды Minardi. В частности на базе Тиррелла 026, 1998 года, был построен двухместный болид Minardi, что наиболее заметно в форме носа. Этот автомобиль по-прежнему выставляют на различные спортивные мероприятия, в последний раз во время презентации трассы Яс Марина.

Основатель команды Кен Тиррелл умер 25 августа 2001 года.

Результаты выступлений Tyrrell в Формуле 1 

*** Обладатель Трофея Колина Чепмена.

Результаты выступлений команд, использовавших шасси Tyrrell

Ссылки 

 Фан-сайт команды Тиррелл
 Статистика выступлений команды Тиррелл
 Легенды, канувшие в лету
 Канада’70: Что случилось в гараже дядюшки Кена
 Кэн Тиррелл: «Интервью на Гран-при Монако 2000» 
 «Браун» мог носить имя «Тиррелл»

Примечания 

Автогоночные команды Великобритании
Команды Формулы-1